Eukles () ist der Name von

 Eukles von Mylasa, kleinasiatisch-hellenistischer Erzbildner im 4. Jahrhundert v. Chr.
 Eukles (Vasenmaler), möglicherweise schwarzfiguriger Vasenmaler